András Mészáros ist der Name folgender Personen:
* András Mészáros (Radsportler) (* 1941), ungarischer Radrennfahrer
 András Mészáros (Schachspieler) (* 1956), ungarischer Schachspieler
 András Mészáros (Fußballspieler) (* 1996), slowakischer Fußballspieler